Венеційські мости — мости у Венеції.
Венеційський міст (Київ) — парковий пішохідний міст над Венеційською протокою в Києві.